Ein Ringnetz bezeichnet

 das Ringnetz in Computernetzen
 die Form eines Ringnetzes in elektrischen Stromnetzen